Гран-при Испании 1978 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли 4 июня 1978 года на трассе Харама.

Гонщики «Лотуса» завоевали вторую подряд двойную победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-5 Джеймс Хант

6-75 Марио Андретти

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании